Het wereldkampioenschap superbike van Kyalami 2009 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 17 mei 2009 op het Circuit Kyalami nabij Midrand, Zuid-Afrika.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Kyalami